

Patronyme 

 Christian Speck (1937-2005), personnalité politique suisse ;
 Karl Friedrich Speck (1862-1939), homme politique allemand ;
 Hermann Ritter von Speck (1888-1940), général d'artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Oskar Speck (1907-1995), aventurier allemand, kayakiste ;
 Richard Speck (1941-1991), tueur en série américain ;
 
 Zsa Zsa Speck (197?-), musicien américain.

Charcuterie   
 Gailtaler Speck, lard mariné et fumé typique de la vallée du Gail (Gailtal) en Carinthie (Autriche), IGP ;
 Tiroler Speck, lard fumé typique du Tyrol, IGP ;
 Speck dell' Alto Adige, jambon cru typique de la province autonome de Bolzano - Sud Tyrol, IGP ;
 Südtiroler Markenspeck, cf. Speck dell' Alto Adige ;
 Südtiroler Speck, cf. Speck dell' Alto Adige.

Cryptographie 
 Speck, une famille de chiffrements par bloc légers développée par la NSA, destiné aux dispositifs mobiles bas de gamme et objets connectés ne prenant pas en charge le chiffrement AES.

Autres 
 Speck, groupe de metal-punk hardcore suisse.